Por el nombre de Juan de Lanuza, responden los siguientes personajes históricos, muchos de ellos Justicias de Aragón (entre paréntesis las fechas que ocuparon el cargo).
 Juan de Lanuza y Garabito (1479 - 1498)
 Juan de Lanuza y Pimentel (1498 - 1507)
 Juan de Lanuza y Torrellas (1507 - 1533)
 Juan de Lanuza y Perellós (1554 - 1591)
 Juan de Lanuza y Urrea (1591 - 1592)

Además otros Lanuza, ocuparon el mismo cargo
 Ferrer de Lanuza y Gil de Castro (1439 - 1479)
 Ferrer de Lanuza y Perellós (1547 - 1554)
 Martín Bautista de Lanuza (1601 - 1622)

También:
 Juan de Lanuza y de Oms, (1636-1723), militar